Municipio de Cincinnati puede referirse a los siguientes municipios de Estados Unidos:
 Municipio de Cincinnati (condado de Harrison, Iowa)
 Municipio de Cincinnati (condado de Pike, Illinois)
 Municipio de Cincinnati (condado de Tazewell, Illinois)